Aquest és el nom de diversos personatges mitològics:
 Àctor fou fill de Deíon i Diomede (filla de Xuthus) i germà d'Asteròpeia, Enotos, Filacos i Cefalos. Es va casar amb Egina i fou pare de Menètios i avi de Patrocle.
 Àctor fou fill de Forbas i Hyrmine, i marit de Molíone. Era germà d'Augias i fou pare d'Èurit i Ctèat.
 Àctor, fou company d'Enees, i era probablement auruncà.